Идеальный шторм ():

 Идеальный шторм — фразеологизм, означающий крайне неблагоприятную ситуацию.
 «» — название мощной бури, обрушившейся на атлантическое побережье США и Канады осенью 1991 года.
 «Идеальный шторм» — американский художественный фильм 2000 года.